Вакки () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Вакки, Джорджио (1932—2008) — итальянский дирижер.
 Вакки, Наталина (1914—1944) — итальянская партизанка.
 Вакки, Фабио (род. 1949) — итальянский композитор.